Saint-Bernard é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-Bernard apresentava uma população de 1 358 habitantes, distribuídos por 558 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain